Monadnock Mountain (Vermont)
 Mount Monadnock